

Geografia

Austria 
 Gmünd – città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Distretto di Gmünd – distretto con capoluogo Gmünd
 Gmünd in Kärnten – città nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

Germania 
 Schwäbisch Gmünd – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca 
 Gmünd-Bahnhof – antico nome tedesco di České Velenice, città nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)

Pagine correlate 
Gmund am Tegernsee – comune tedesco nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)